Outrage (pel·lícula de 1950), pel·lícula estatunidenca dirigida per Ida Lupino i protagonitzada per Mala Powers, Tod Andrews i Robert Clarke
 Outrage (pel·lícula de 1998), telefilm estatunidenc dirigit per Robert Allan Ackerman i protagonitzat per Rob Lowe i Jennifer Grey
 Outrage (pel·lícula de 2009), documental dirigit per Kirby Dick sobre la hipocresia dels polítics gais i bisexuals que promouen lleis anti-LGBT
 Outrage (pel·lícula de 2010), pel·lícula japonesa sobre yakuzes dirigida, escrita i protagonitzada per Takeshi Kitano
 The Outrage, pel·lícula estatunidenca dirigida per Martin Ritt i protagonitzada per Paul Newman, Laurence Harvey i Claire Bloom